Футболи́ст го́да в По́льше — ежегодная награда, присуждаемая с 1973 года лучшему футболисту Польши по итогам года по версии издания «» (название в переводе на русский язык значит «Футбол»).

Победители

Ссылки 
 Статистика

Футбол в Польше
Футбольные награды